Велута — многозначный термин.

Водоём 
 Велута — водохранилище в Лунинецком районе Брестской области.

Заказник 
 Велута — водно-болотный заказник в Брестской области Белоруссии.

Населённый пункт 
 Велута — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии.